Dit is een lijst van planetoïden 33701-33800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33701) Gotthold || 1999 KD14|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33702) Spencergreen || 1999 KD15|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33703) Anthonyhill || 1999 KZ15|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33704) Herinkang || 1999 KY16|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33705) - || 1999 LJ || 5 juni 1999 || K. Korlević
|-
| (33706) - || 1999 LD5|| 10 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33707) - || 1999 LW8|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33708) - || 1999 LE10|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33709) - || 1999 LK10|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33710) - || 1999 LC14|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33711) - || 1999 LH15|| 12 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33712) - || 1999 LE19|| 10 juni 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (33713) Mithravamshi || 1999 LE22|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33714) Sarakaufman || 1999 LG24|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33715) - || 1999 LP25|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33716) - || 1999 LF26|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33717) - || 1999 LS26|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33718) - || 1999 LZ26|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33719) - || 1999 LA27|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33720) - || 1999 LD27|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (33721) - || 1999 LS34|| 12 juni 1999 || CSS
|-
| (33722) - || 1999 NO || 7 juli 1999 || J. Broughton
|-
| (33723) - || 1999 NB3|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33724) - || 1999 NW4|| 12 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (33725) Robertkent || 1999 NJ6|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33726) - || 1999 NJ9|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33727) Kummel || 1999 NS13|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33728) - || 1999 NO16|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33729) - || 1999 NJ21|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33730) - || 1999 NH23|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33731) - || 1999 NM24|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33732) - || 1999 NC32|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33733) - || 1999 NU32|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33734) Stephenlitt || 1999 NC34|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33735) - || 1999 NW34|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33736) - || 1999 NY36|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33737) Helenlyons || 1999 NT38|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33738) - || 1999 NY41|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33739) - || 1999 NK43|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33740) Arjunmoorthy || 1999 NS47|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33741) - || 1999 NB50|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33742) - || 1999 NK50|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33743) - || 1999 NC55|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33744) - || 1999 NS55|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33745) - || 1999 NW61|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (33746) Sombart || 1999 OK || 17 juli 1999 || Pises
|-
| (33747) Clingan || 1999 PK4|| 14 augustus 1999 || G. Hug
|-
| (33748) Davegault || 1999 PP4|| 15 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (33749) - || 1999 QO || 19 augustus 1999 || P. Pravec
|-
| (33750) Davehiggins || 1999 RD2|| 6 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (33751) - || 1999 RR21|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33752) - || 1999 RM36|| 12 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (33753) - || 1999 RW42|| 13 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (33754) - || 1999 RH47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33755) - || 1999 RU47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33756) - || 1999 RF48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33757) - || 1999 RB52|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33758) - || 1999 RY55|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33759) - || 1999 RR57|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33760) - || 1999 RE74|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33761) Honoranavid || 1999 RR74|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33762) Sanjayseshan || 1999 RV83|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33763) - || 1999 RB84|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33764) - || 1999 RM92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (33765) - || 1999 RK100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (33766) - || 1999 RT100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (33767) - || 1999 RK102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (33768) - || 1999 RV107|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (33769) - || 1999 RN112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33770) - || 1999 RF128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33771) - || 1999 RJ142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33772) - || 1999 RF145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33773) - || 1999 RL145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33774) - || 1999 RD147|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33775) - || 1999 RZ151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33776) - || 1999 RB158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33777) - || 1999 RM158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33778) - || 1999 RO160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33779) - || 1999 RG165|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33780) - || 1999 RU171|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33781) - || 1999 RP174|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33782) - || 1999 RW178|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33783) - || 1999 RD183|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33784) - || 1999 RE187|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (33785) - || 1999 RD192|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (33786) - || 1999 RJ196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (33787) - || 1999 RJ229|| 7 september 1999 || Spacewatch
|-
| (33788) - || 1999 RL240|| 11 september 1999 || LONEOS
|-
| (33789) Sharmacam || 1999 SD8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (33790) - || 1999 SA9|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (33791) - || 1999 SG17|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (33792) - || 1999 SU18|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (33793) - || 1999 SO26|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (33794) - || 1999 TR2|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (33795) - || 1999 TR6|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (33796) - || 1999 TP37|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (33797) - || 1999 TO88|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (33798) - || 1999 TO95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (33799) Myra || 1999 UV2|| 19 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (33800) Gross || 1999 VB7|| 8 november 1999 || C. W. Juels|}

Planetoïdenlijsten